

Toponyme
 Bovolenta, commune italienne de la province de Padoue.

Patronyme
 Arnaud Bovolenta, skieur acrobatique français spécialiste du skicross
 Vigor Bovolenta, ancien joueur de volley-ball italien